Виллерсексе́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Люр.

Код INSEE кантона — 7027.

Население 
Население кантона на 2010 год составляло 7437 человек.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 32 коммуны, из них главной является Виллерсексель.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхняя Сона